Marine Etablissement Amsterdam
 Marineterrein (Amsterdam) - opvolger van bovenstaande